A Qatar Stars League 2011–12 foi a 39ª edição do Campeonato Nacional, da primeira divisão, disputado no Catar.A temporada começou em 1 de setembro de 2011 e terminou em 13 de abril de 2012. O Lekhwiya foi o campeão, conquistando o seu segundo título consecutivo.

Participantes 
O Al-Sailiya foi rebaixado para a segunda divisão ao final da Qatar Stars League 2010–11.

O Al-Jaish foi promovido após tornar-se o campeão da segunda divisão do apís.

Estádios e cidades

Informações das equipes 
Nota: As bandeiras indicam a nacionalidade como foi definido sob as regras de elegibilidade da FIFA. Os jogadores podem ter mais de uma nacionalidade não oficiais pela FIFA.

Troca de treinadores

Classificação 

|rowspan=3|Liga dos Campeões da AFC de 2013 

|rowspan=1|Fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC de 2013¹ 

|rowspan=1|Promovido/Playoff de rebaixamento

|rowspan=1|Rebaixado

Playoff de rebaixamento

Estatísticas

Artilheiros 
Atualizado em 13 de abril de 2012

Mais assistências 
Atualizado em 13 de abril de 2012

Estatísticas disciplinares 
Atualizado em 13 de abril de 2012
Cartão amarelo = 1 ponto
Cartão vermelho = 3 pontos

Ligações externas 
 Qatar Stars League 2011-2012 

 2011/12